Moris Mikhailovich Kvitelashvili (en géorgien : მორის ყვითელაშვილი, né le  à Moscou, en Russie) est un patineur artistique géorgien.

Il termine  aux championnats d'Europe 2017.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique
Sportif géorgien
Porte-drapeau olympique de la Géorgie
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Naissance en mars 1995
Naissance à Moscou
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2022